

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Smoleń – część wsi Przewrotne w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Smoleń – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Smoleń – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Gietrzwałd
 Smoleń – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Choszczno

Osoby 
 Alojzy Smoleń – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Bogusław Smoleń (ur. 1899) – major dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Bohdan Smoleń (1947–2016) – artysta kabaretowy
 Bronisław Smoleń – producent kijów hokejowych
 Franciszek Smoleń (ur. 1894) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Smoleń (ur. 1897) – żołnierz Legionów Polskich, 8 listopada 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Smoleń (1901–1945) – pedagog, śląski kurator oświaty
 Józef Smoleń (ur. 1889) – sędzia, kierownik Sądu Grodzkiego w Brzozowie, odznaczony Medalem Niepodległości
 Kazimierz Smoleń (1920–2012) – b. dyrektor muzeum w Oświęcimiu
 Ludwik Smoleń (1891–1981) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Kawalerskim OOP
 Marian Smoleń (ur. 1897) żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 27 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Mieczysław Smoleń (ur. 1944) – historyk
 Monika Smoleń (ur. 1973) – menedżer kultury
 Rafał Smoleń (ur. 1994) – lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 400 metrów
 Robert Smoleń (ur. 1964) – polityk
 Stanisław Smoleń (1927–2021) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Smoleń (ur. 1952) – dyplomata, ambasador RP w Iraku
 Tomasz Smoleń (ur. 1983) – kolarz szosowy
 Władysław Smoleń (ur. 1897) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Zobacz też 
 Smoleń-Poluby

Przypisy